Szücs József (1874–1919) tanító
 Szücs József (1894–1973) szőlész
 Szűcs József (1954) kosárlabdázó